Le nom Mathieu André est porté par :
 Mathieu André, maire de Nantes de 1568 à 1569.
 Mathieu André, un membre de l'Ordre du Canada.
 Mathieu André (né Andreas Matthäus le  à Vienne - mort le ), un footballeur autrichien naturalisé français.
 Mathieu André, un pédagogue français.
 Mathieu André (1990- ), un joueur de hockey sur glace français
 Mathieu André, un joueur de rugby à XV français